Ascham ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Ascham (Astrologe) (* vor 1540), englischer Astrologe
 Anthony Ascham (1614/1618–1650), englischer Adeliger, Parlamentarier und Diplomat
 Roger Ascham (1515–1568), britischer Pädagoge

Ascham ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Ascham (Gemeinde Neukirchen), Ortslage von Neukirchen am Großvenediger, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch: 
 Asham